Оре́ховское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Мошенского района Новгородской области.

Административный центр сельского поселения — деревня Ореховно.

Географическое положение 
 Общая площадь:
 Нахождение: юго-восточная часть Мошенского района.
 Граничит:
 с северо-запада — с Чувашевогорским сельским поселением
 с севера — с Городищенским сельским поселением
 с востока — с Дубишкинским сельским поселением
 с юга — с Лесным районом Тверской области

История 
Образовано 11 ноября 2005 года. Включило в себя территорию бывшего Ореховского сельского совета.

30 марта 2010 года в соответствии с областным законом № 720-ОЗ в состав поселения включены территории упразднённых Городищенского, Дубишкинского и Чувашевогорского сельских поселений.

Население

Состав сельского поселения 

26.09.2012 Постановлением Новгородской областной Думы в связи с утратой ими признаков населенного пункта упразднены деревни Никулкино, Нивка, Олехово, Ореховка, Смолины.

Экономика

Основные предприятия 
 МУСХП «Колос»

Транспорт

История 
В 1927 году в Боровичском округе был сформирован Ореховский район в усадьбе Климково. В 1931 году в числе нескольких других районов Ленинградской области его ликвидировали, а территорию присоединили к Мошенскому району.

По данным археологических исследований здешние места были заселены многие века назад. Имя деревни можно связать как с орехами, которыми были богаты здешние места, так и с родом птиц — «ореховка». Первое упоминание об Ореховне относится к писцовой книге Бежецкой пятины 1581 года. Принадлежало оно помещику и имело церковь Архангела Михаила. В начале XX века в Ореховне была земская школа, хлебозапасный магазин, лавки, богадельня. Проводились ярмарки. Население было около трёхсот человек. Весной 1918 года установилась Советская власть. В уездном исполкоме волостной Совет представлял Михаил Пузырёв. Волостной комбед возглавлял Сахаров.

Достопримечательности 
 Здание церкви в деревне Ореховно (1807) — сейчас в нём расположен Дом культуры. В некоторые церковные праздники, например Троица, Пасха, приезжает батюшка, привозит святую воду.
 Усадьба И. П. Дарагана в деревне Ивановское — сейчас в ней расположены больница и аптечный пункт; а также комплекс хозяйственных построек.
 Здание школы, построенной И. П. Дараганом в деревне Ореховно (1903—1904).

Примечания

Ссылки 
 Р.Гаврилин. Деревня Ягайлово // София. 2005. № 1. С. 25-27.
 «Представительство в Интернете деревни Ореховно Новгородской области Мошенского района»

Сельские поселения Новгородской области
Муниципальные образования Мошенского района